Ligusticum antipodum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Bernard Hombron, Jacquinot och Joseph Decaisne. Ligusticum antipodum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
antipodum